Bundestagswahlkreis 278 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bruchsal – Schwetzingen (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Rhein-Neckar (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Luckenwalde – Zossen – Jüterbog – Königs Wusterhausen (1990 bis 1998)